Timecode (englisch für „Zeitstempel“) steht für:

 Timecode, ein Hilfsmittel bei der Filmproduktion
 Timecode (Film), einen Experimentalfilm aus dem Jahr 2000
 Timecode (Kurzfilm), ein spanischer Kurzfilm aus dem Jahr 2016
 IRIG Timecode, eine Gruppe von Timecodes für Datenaufzeichnungen
 Timecode-Schallplatte, Bestandteil eines siehe Digital Vinyl System#Timecode-Schallplatte